Frøylandsvatnet kan vise til flere søer i Norge:

Frøylandsvatnet (Klepp og Time) – en sø i Klepp og Time kommuner i Rogaland
Frøylandsvatnet (Sandnes) – en sø i Sandnes kommune i Rogaland